Биби может означать:
 Биби — герой мультсериала «Смешарики».
 Биби Стивенс — персонаж мультсериала «Южный Парк».
 Биби Фрикотен — французский кинофильм с Луи де Фюнесом.
 Биби — персонаж видеоигры Brawl Stars.
 Биби — уважительное обращение к женщине на урду (госпожа).

Имя 
 Биби Андерсон (род. 1935) — шведская актриса.
 Биби-Ханым — мечеть в Самарканде.
 Биби — уменьшительная форма имени Альбина.
 Биби — прозвище Биньямина Нетаньяху.

Фамилия 
 Биби, Арье (род. 1943) — израильский политик, депутат кнессета.
 Биби, Дион (род. 1968) — австралийский кинооператор.
 Биби, Зейнаб (род. 1974) — самая высокая женщина Великобритании и Пакистана.
 Биби, Мордехай (1922—2023) — израильский юрист и политик.
 Биби, Форд (1888—1978) — американский сценарист и режиссёр.
 Биби, Чейз (род. 1985) — американский боец ММА.

Псевдоним 
 Биби Бьюэлл (род. 1953) — американская модель и певица.
 Биби Джонс (род. 1991) — сценический псевдоним американской порноактрисы и модели Бритни Маклин.
 Биби Рекса (род. 1989) — американская певица.

Прозвище 
 Асия Биби (род. 1971) — пакистанская христианка, приговорённая пакистанским судом к смертной казни через повешение за богохульство.
 Ислам Биби (1974—2013) — афганская женщина-полицейский.